XXVI Чемпионат мира по современному пятиборью среди юниоров (мужчины) проводился с 11 по 14 сентября 1991 году в городе  . В чемпионате принимали участие 66 пятиборцев из 24 стран. Награды разыгрывались в личном и командном первенстве.

Чемпионом мира стал 20-летний динамовец из Подмосковья Сватковский Дмитрий. В командном первенстве первое место завоевала сборная команда Советского Союза: Дмитрий Сватковский, Имре Тиидеманн и Кашин Евгений. 

III Чемпионат мира по современному пятиборью среди юниорок (женщины) проводился с 3 по 6 июля 1991 году в городе Дьёр . В чемпионате принимали участие 47 пятиборок из 14 стран. Награды разыгрывались в лично-командном первенстве и эстафете.

Чемпионкой мира стала Ирен Ковач. В командном первенстве и в эстафете первое место завоевала сборная команда Венгрии. Ирен Ковач стала трёхкратным победителем чемпионата.

Всего советские пятиборцы и пятиборки завоевали 4 медали: 2 золота, 1 серебро и 1 бронза.

Команда СССР 

Мужчины: Дмитрий Сватковский, Имре Тиидеманн, Евгений Кашин.
 
Женщины: Жанна Долгачева, Тооман Маргрет и Ахвен Марика.

Распределение наград

Победитель и призёры. Мужчины 

  Личное первенство. Итоговая таблица.

  Командное первенство. Итоговая таблица.
В командном первенстве приняли участие команды 19 стран.

Победитель и призёры. Женщины 
III Чемпионат мира по современному пятиборью среди юниорок проводился с 3 по 6 июля 1991 года в городе Дьёр. В чемпионате принимали участие 47 пятиборок из 14 стран. Награды разыгрывались в лично-командном первенстве и эстафете.

  Личное первенство. Итоговая таблица.

  Командное первенство. Итоговая таблица.
В командном первенстве приняли участие команды 11 стран.

  Эстафета. Итоговая таблица.
7-8 июля 1991 года
В командном первенстве приняли участие команды 9 стран.

Литература 
 
 
 Панорама спортивного года, 1991. — : «Физкультура и спорт», 1992

Ссылки 
 Международная федерация современного пятиборья
 Федерация пятиборья России
 Газета "Советский спорт"

Современное пятиборье
Чемпионаты мира по современному пятиборью
Современное пятиборье